David Rose peut désigenr :
 David Rose (1910-1990), un compositeur et acteur britannico-américain ;
 David Rose (1923-1969), un administrateur britannique puis guyanien.

Voir aussi 
 David L. Rose (1967-), un scientifique américain